Ruta Provincial 25 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 25, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 25, ruta provincial de Salta, Argentina.
Ruta Provincial 25, ruta provincial de Santa Cruz, Argentina.